Sometimes the Blues is Just a Passing Bird är The Tallest Man on Earth andra EP-skiva, utgiven 2010. Pitchfork Media gav skivan 7,8/10.

Låtlista 
 "Little River" - 3:46
 "The Dreamer" - 4:06
 "Like the Wheel" - 3:28
 "Tangled in This Trampled Wheat" - 3:03
 "Thrown Right at Me" - 2:59

Referenser 

Album av The Tallest Man on Earth
Folkmusikalbum
EP-skivor 2010